Penon steht für:

 Penon (Kurtatsch), Fraktion der Gemeinde Kurtatsch, Südtirol, Italien
 Le Penon, Weiler der Gemeinde Aillon-le-Jeune, Region Rhône-Alpes, Frankreich

Siehe auch:
 El Peñón
 Penone